Террористический акт в Чарсадде произошёл 13 мая 2011 года, целью атаки стали сотрудники пограничной полиции Пакистана.

Ход атаки 
13 мая 2011 года террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство находясь в заминированном автомобиле. В результате атаки погибло 80 человек, ещё около 120 получили ранения различной степени тяжести. Все погибшие были молодыми людьми, которые проходили подготовку в тренировочном центре пограничной полиции и готовились стать полицейскими. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная суннитская группировка Техрик Талибан-и-Пакистан.

Ссылки 
 Pakistan bombings: Taliban admits Shabqadar attacks

2011 год в Пакистане
Автотранспортные происшествия в Пакистане 2011 года
Май 2011 года
События 13 мая
Террористические акты 2011 года
Террористические акты исламистов
Террористические акты, совершённые в Чарсадде